Qwest peut faire référence à :
 Qwest Communications, une division de l'entreprise Quest,
 Qwest Records, un label de musique fondé par Quincy Jones en 1980 en tant que coentreprise avec Warner Bros. Records.
 Qwest TV, une plateforme en ligne de vidéos (SVOD) de musique jazz et musiques affiliées créée en 2017 par Quincy Jones et Reza Ackbaraly. 

Voir aussi